Фили́пповское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Киржачском районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — село Филипповское.

География 
Поселение расположено в западной части района, граничит с Московской областью.

Площадь поселения составляет 28,7 % территории Киржачского района.

История 
Филипповское сельское поселение образовано 27 апреля 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 36-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Филипповского, Зареченского и Песьяновского сельских округов.

Население 

В двух самых крупных населённых пунктах селе Филипповском (644 жителей) и деревне Аленино (593 житель) проживает больше трети всего населения. В поселении в 1959 году насчитывалось 19 населённых пунктов с численностью населения более 100 человек в каждом (при общем количестве 23), в 1970 году — 15, в 1983 — 10, а в 2006 году — 7. В 2006 году было 2 населённых пунктах с численностью более 600 человек, 5 населённых пунктов с численностью более 100 человек, в 17 населённых пунктах численность менее 100 человек.

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
 Поблизости от села Заречье сохраняется комплекс археологических памятников: три неолитических поселения (III-II тыс. до н. э.), две стоянки бронзового века (II тыс. до н. э.) и древнерусское селище (XII-XIII вв).
 Храм Казанской иконы Божией Матери постройки 1881—1889 годов в селе Заречье.
 Никольский храм (1821 год) в селе Филипповском.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир». Фотографии и информация о селе Филипповское.
 Документ проекта корректировки генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Киржачского района